The Legend of Zelda: Twilight Princess HD Original Soundtrack è la colonna sonora originale di The Legend of Zelda: Twilight Princess HD. Contiene tre dischi, un libretto di otto pagine e un miniposter fronte/retro. Le prime stampe della colonna sonora includevano anche un badge da 40 mm. È stato pubblicato esclusivamente in Giappone.

Tracce

Disco 1

Disco 2

Disco 3

Note